Tackle – gesto tecnico del football americano
Placcaggio – gesto tecnico del rugby